Список динозавров Африки включает роды нептичьих динозавров, чьи ископаемые остатки были найдены в Африке.

Список динозавров

Ключ

Критерии включения 
 Должны входить в Список динозавров.
 Останки должны быть найдены в Африке.

Периодизация 
На этой шкале времени учтены лишь некоторые динозавры. Время в млн.лет.

Примечания 

 
Списки:Палеонтология
†
Списки динозавров по массиву суши